Le  est le nom de plusieurs unités militaires :



Armée de l'Union 
54th Massachusetts Volunteer Infantry

54e régiment d'artillerie
54e régiment d'infanterie
54e régiment d'infanterie coloniale
54e régiment d'infanterie territoriale
54e régiment de marche
54e régiment de transmissions

Homonymie d'unités militaires